Э́двард Ха́ррисон Но́ртон (; род. 18 августа 1969) — американский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист и активист. Лауреат премии «Золотой глобус» и трёхкратный номинант на премию «Оскар».

Ранние годы 
Эдвард Харрисон Нортон родился в прогрессивной епископальной семье в Бостоне, штат Массачусетс, 18 августа 1969 года. Он вырос в Колумбии, штат Мэриленд. Его отец, Эдвард Моуэр Нортон-младший, служил во Вьетнаме лейтенантом морской пехоты, прежде чем стать юристом-экологом и защитником природы, работающим в Азии, и федеральным прокурором в администрации Картера. Его мать, Лидия Робинсон Роуз, была учительницей английского языка. Она умерла от опухоли головного мозга в 1997 году. Дед Нортона по материнской линии, Джеймс Роуз, был основателем девелоперской компании The Rouse Company и соучредителем корпорации недвижимости Enterprise Community Partners. У него есть младший брат Джеймс и младшая сестра Молли.

В возрасте пяти лет Нортон вместе с родителями посмотрел мюзикл «Золушка» в Колумбийском центре театральных искусств (CCTA), который пробудил в нем интерес к театру. В подростковом возрасте ему нравилось смотреть фильмы со своим отцом, но позже он понял, что его больше увлекал кинематограф, чем актерская игра. Нортон вспоминал, что именно театр, а не фильмы вдохновили его на актерскую деятельность. Он дебютировал на профессиональном поприще в возрасте восьми лет в мюзикле «Энни, достань свой пистолет» в театре Toby’s Dinner в родном городе. В CCTA он играл в нескольких театральных постановках режиссера Тоби Оренштейна.

В 1984 году Нортон выиграл кубок по актерскому мастерству в Паскуани, ежегодном летнем лагере для мальчиков в Хевроне, штат Нью-Гэмпшир, куда он позже вернулся в качестве театрального режиссера. Впоследствии он погрузился в фильмы, назвав Дастина Хоффмана и Роберта Де Ниро своими вдохновителями. Он окончил среднюю школу Уайлд-Лейк в 1987 году. Затем учился в Йельском колледже, где получил степень бакалавра истории. Находясь там, он также изучал японский язык, снимался в университетских постановках и был конкурентоспособным гребцом. После окончания Йельского университета в 1991 году, хорошо владея японским языком, Нортон работал некоммерческим представителем компании своего деда Enterprise Community Partners в Осаке, Япония. Он также обучался айкидо и крав-мага как в США, так и в Японии.

Карьера 

Дебютом в кино для Нортона стал фильм «Первобытный страх» (1996), где он сыграл молодого заключённого социопата. За эту роль он получил премию «Золотой глобус» и был номинирован на премию «Оскар» как лучший актёр второго плана. Впоследствии его не раз номинировали, в том числе и на лучшую мужскую роль за роль в фильме о неонацистах «Американская история Икс». Всемирную славу снискал за участие в экранизации романа Чака Паланика «Бойцовский клуб».

В том же году отказался от роли рядового Райана в фильме «Спасти рядового Райана». Продюсеры «Американского психопата» хотели, чтобы он также сыграл роль Патрика Бэйтмана. В 2003 году британская версия журнала «GQ» назвала Нортона Мужчиной года в международной номинации.

Последнее время он играл самого себя в экспериментальном комедийном телесериале «Стелла». Также снискал одобрение критиков за роль страдающего проказой короля в фильме «Царство небесное». В 2000 году он дебютировал как режиссёр, сняв комедию «Сохраняя веру». Своей игрой в фильме «Иллюзионист» 2006 года он вновь заслужил положительные отзывы критиков. В 2008 году Эдвард сыграл Брюса Бэннера в фильме «Невероятный Халк», однако из-за творческих разногласий с Marvel Studios Нортон отказался от роли Брюса Бэннера в «Мстителях», и его заменили на Марка Руффало.

В 2014 году исполнил роль бродвейского актёра в чёрной комедии «Бёрдмэн». Работа Нортона удостоилась крайне высоких оценок мировой кинопрессы и множества наград.

В содружестве со своим близким другом и писателем Стюартом Блумбергом, а также продюсером Биллом Миглиором Нортон основал компанию «Class 5 Films».

В 2010 году Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил Эдварда Нортона послом организации по вопросам биоразнообразия. Нортон в свое время основал программу Solar Neighbor, которая обеспечивает солнечными электростанциями дома малообеспеченных семей. Также Нортон является членом Friends of the High Line (фонд работает над сохранением в Нью-Йорке зеленых насаждений), Grand Canyon Trust, The Wilderness Society (охраняет природные территории в США) и Earthjustice (оказывает юридическую поддержку в решении экологических проблем).

Личная жизнь 
Нортон решил не обсуждать свою личную жизнь публично. Он заявил, что чрезмерное освещение в средствах массовой информации его личной жизни может отвлечь его от работы. После выхода фильма «Народ против Ларри Флинта» (1996), таблоиды распространяли слухи о том, что Нортон и его коллега по экрану Кортни Лав находились в отношениях. Нортон настаивал на том, что у него не было романтических отношений с ней. Он говорил, что они были всего лишь друзьями и коллегами. Однако, Лав подтвердила, что у них были краткие отношения.

В 1999 году он начал встречаться с Сальмой Хайек, с которой позже снялся в биографическом фильме 2002 года «Фрида». Нортон отсутствовал на премьере «Ограбления по-итальянски», в которой сыграл главную роль, чтобы присутствовать на премьере «Чуда Мальдонадо», режиссерского дебюта Хайек. Они расстались в 2003 году, но поддерживают дружеские отношения.

В 2011 году Нортон сделал предложение Шоне Робертсон после шести лет знакомства. Они поженились в 2012 году. В 2013 году у них родился сын Атлас.

В 2009 году Нортон и Робертсон основали благотворительную платформу CrowdRise.

Вопреки распространённому мнению, Эдвард Нортон не говорит бегло по-японски. Поклонник творчества хардкор-панк-группы Black Flag.

Нортон был критиком Джорджа Буша-младшего, сторонником губернатора Нью-Йорка от Демократической партии Элиота Спитцера и даже выступил продюсером документального фильма о Бараке Обаме (By the People: The Election of Barack Obama).

Фильмография

Актёрские работы

Режиссёрские работы

Сценарные работы

Продюсерские работы

Монтажёрские работы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Выпускники Йельского университета
Киноактёры США